I believe in love (Honeypie) (1972), een single van de Nederlandse zangeres Patricia Paay
 I believe in love (Carola Häggkvist) (2001), een single van de Zweedse zangeres Carola Häggkvist